Nieuwsbladen zijn betaalde lokale of regionale kranten die enkele keren (bijvoorbeeld maandag, woensdag en vrijdag) per week verschijnen. Enkele kranten hebben het woord nieuwsblad in hun titel, zoals:

 Amstelveens Nieuwsblad
 Eendrachtbode
 Katholiek Nieuwsblad
 Nieuwsblad van het Noorden
 Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland
 Utrechts Nieuwsblad
 Het Nieuwsblad, een Vlaams dagblad